Cornelis van Senen, een Indisch schoolmeester, calvinistisch prediker en landbezitter.
Pasar Senen, marktgebied in Jakarta.
Senen (onderdistrict), een onderdistrict van de gemeente Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesië.
Senen (plaats), een wijk van Jakarta
Station Pasar Senen, een spoorwegstation in Jakarta.
Senen (farao), een farao van de 9e dynastie

Zie ook
Siena